Misgurnus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lacepède, 1803. Misgurnus ingår i familjen nissögefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Misgurnus